

Construcció 
 Colomar: una construcció per a la cria de colomins

Monuments 
 Colomar de la Torre de les Bruixes

Persones 
Colomar o colomer és un cognom típic català
 Josep Colomar Juan (1932-): empresari eivissenc
 Pere Serra Colomar (1928-): un animador cultural formenterenc, Premi Ramon Llull 2003

Vegeu també 
 Colomer